Torteval (Frankrijk), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Calvados
Torteval-Quesnay, een voormalige gemeente in Frankrijk waar voorgaande plaats in is opgegaan
Torteval (Guernesey), een parish van het Britse kroondomein Guernesey